Айша, Аїша, А́їша (, ісп.Aisha bint Abu Bakr (613 — 678) — одна із дружин Мухаммеда, дочка Абу Бекра.
 «Айша і Мохаммед» - поема Лесі Українки.